Rosholt est le nom de plusieurs villes aux États-Unis :
 Rosholt dans le Dakota du Sud ;
 Rosholt dans le Wisconsin.

Homonymie de localités aux États-Unis